De Football League Cup 1960/61 was de eerste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 26 september 1960 en eindigde op 5 september 1961 met de finale (replay) op Villa Park in Birmingham. In totaal deden 87 clubteams mee aan het toernooi. Aston Villa won de eerste editie van dit bekertoernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1960/61
Finale League Cup 1961
Engels voetbalkampioenschap 1960/61

Bekervoetbal 1960/61
1961